A Union Mundial pro Interlingua (UMI; União Mundial para Interlíngua) é uma entitade sem fins lucrativos global que se dedica a promover a consciência e o uso da Interlíngua, uma língua auxiliar internacional publicada em 1951 pela International Auxiliary Language Association.

A UMI é uma instituição para cooperação international concernente a promoção do uso de Interlíngua para comunicação internacional em situações adequadas, a informação sobre esta língua, a edição de manuais, dicionários e outras publicações de Interlíngua.

A UMI tem membros, representantes e representações nos cinco continentes. Um conselho executivo com um presidente, um secretário geral, um vice-secretário e um administrador registram a lista de ativitades quotidianas da UMI. Um conselho geral com no máximo dois representantes a cada país, no qual há uma representação nacional de interlingua, discute as línhas mais distantes.

A UMI edita a revista bimestral, Panorama em Interlíngua (Panorama in Interlingua, no original), com informações internacionais em interlíngua para um público global: jornalismo, notícias, reportagens, entrevistas, revenda de livros, e com foco especial à difusão da interlíngua e notícias de interlíngua globalmente.

História 
A UMI foi fundada em 28 de julho de 1955, e conferências internacionais ocorreram em Tours (França) 1955, Basel (Suíça) 1957, Tours (França) 1959, Basel (Suíça) 1971, Norwich (Grã-Bretanha) 1974, Sheffield (Grã-Bretanha) 1983, Taastrup (Dinamarca) 1985, Paris (França) 1987, Zwolle (Países Baixos) 1989, Helsingborg (Suécia) 1991, Borne (Países Baixos) 1993, Praga (República Tcheca) 1995, Strasbourg (França) 1997, Focsani (Romênia) 1999, Gdansk (Polônia) 2001, Lovetch (Bulgária) 2003, Åsa (Suécia) 2005.

Organizações não governamentais internacionais
Interlíngua